La Supercoupe de Malaisie de football est une compétition de football opposant le champion de Malaisie au vainqueur de la coupe de Malaisie, disputée lors d'un match unique.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Lien externe 
  Résultats sur rsssf.com

Compétition de football en Malaisie
Malaisie